Eija Hyytiäinen – ex fondista finlandese
 Seija Hyytiäinen – ex biatleta finlandese
 Toivo Hyytiäinen – giavellottista finlandese